Mit Erdschicht kann allgemeinsprachlich gemeint sein:

 eine der Kugelschalen der geologisch-geophysikalischen Modelle des Erdkörpers, siehe Innerer Aufbau der Erde
 ein durch Basis und Top definierter Sediment- oder anderweitiger Gesteinskörper, siehe Schichtung
 ein Bodenhorizont

Siehe auch:
 Bodenschicht (Begriffsklärung)